

Patronyme 
 Aimé Dandoy (1908-1945), résistant belge, mort à Bergen-Belsen ;
 Albert Dandoy (1885-1977), artiste-peintre belge ;
 Armand Dandoy (1834-1898), artiste-peintre et photographe belge ;
 Georges Dandoy (1882-1962), prêtre jésuite belge, missionnaire en Inde ;
 Jeanne Dandoy (1974- ), actrice belge ;
 Pierre Dandoy (1922-2003), photographe belge ;

Toponyme 
 Place Aimé Dandoy, est une place bruxelloise de la commune d'Etterbeek ;

Entreprise
 Maison Dandoy, biscuiterie bruxelloise.